Принцип двойственности — наименование различных вариантов и проявлений феномена двойственности в разных разделах математики.
 Принцип двойственности в проективной геометрии — двойственность между понятиями точки и прямой.
 Принцип двойственности в теории множеств — двойственность, выражаемая в возможности перехода к эквивалентным утверждениям взаимозаменой объединения и пересечения с дополнением аргументов и взаимозаменой пустого множества и универсума, проявление законов де Моргана, имеющего место во всех булевых алгебрах.
Двойственность в топологии:
 Двойственность Александера
 Двойственность Понтрягина
 Двойственность Колмогорова

См. также 

 Двойственность (теория категорий)
 Двойственный многогранник